Линейчатохвостый дендреляфис () — вид змей из семейства ужеобразных, обитающий в Юго-Восточной Азии.

Описание 
Общая длина колеблется от 140 до 180 сантиметров. От других блестящих древесных ужей он отличается меньшим количеством чешуй на теле. Напоминает лазающих полозов — у него более тяжёлая голова, и более массивное тело. По окраске напоминает Dendrelaphis pictus, отличается от него более узкими чёрными полосами, которые проходят по бронзовому коричневому фону спины и отсутствует чёрный рисунок на голове. Боковая чёрная полоса не расширяется в передней трети туловища. Хвост с выразительными золотистыми полосками, характерными только для этого вида.

Образ жизни 
Населяет леса, но попадается и на вырубках и сельскохозяйственных угодьях. Хорошо лазает по деревьям, но часто ловит добычу на земле. Активен днём, питается ящерицами и амфибиями, особенно любит сцинковых рода Mabuya. Имеет нервный и агрессивный характер.

Размножение 
Это яйцекладущие змея. Самка откладывает 5—7 яиц.

Распространение 

Обитает в Мьянме, Таиланде, Малайзии, на островах Калимантан, Суматра и Филиппинах.

Подвиды 
Dendrelaphis caudolineatus caudolineatus (Gray, 1834) 
Dendrelaphis caudolineatus flavescens (Gaulke, 1994) 
Dendrelaphis caudolineatus luzonensis (Leviton, 1964)
Dendrelaphis caudolineatus modestus (Boulenger, 1894)
Dendrelaphis caudolineatus terrificus (Peters, 1871)

Галерея

Примечания

Литература 
 Gray, 1835 : Illustrations of Indian Zoology, chiefly selected from the collection of Major-General Hardwicke. vol. 2, p. 1-263).
 Ferner, John W., Rafe M. Brown, Rogelio V. Sison and Robert S. Kennedy 2000. The amphibians and reptiles of Panay Island, Philippines. Asiatic Herpetological Research 9: 1-37
 Hien,P. Grossmann,W. & Schäfer, C. 2001. Beitrag zur Kenntnis der landbewohnenden Reptilienfauna von Pulau Tioman, West-Malaysia. Sauria 23 (4): 11-28

Животные, описанные в 1834 году
Ужеобразные
Пресмыкающиеся Юго-Восточной Азии